A La Liga 1972-73-as szezonja volt a bajnokság negyvenkettedik kiírása. A szezon 1972. szeptember 2-án kezdődött és 1973. május 20-án ért véget. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes az Atlético de Madrid lett. Ez volt a klub hetedik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista

Külső hivatkozások 
 LA LIGA 1972-73
 Futbolme.com
 All rounds in La Liga 1972/73

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1